Нинель Зейналовна Гаджиева (4 декабря 1926, Баку — 28 октября 1991, Москва) — советский лингвист-востоковед, тюрколог-компаративист. Доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Ученица академика АПН РСФСР Н. К. Дмитриева. В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию «Типы придаточных предложений в современном азербайджанском литературном языке», в 1970 году — докторскую диссертацию «Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков».

Работала в Институте языкознания Академии наук СССР. В 1975 году в Институте был создан Сектор лингвистической компаративистики как Проблемная комиссия по сравнительно-историческому языкознанию и ареальной лингвистике. Основателями сектора были один из ведущих компаративистов СССР д. ф. н. Э. А. Макаев и д. ф. н. Н. З. Гаджиева, к тому времени уже известный тюрколог. В дальнейшем Н. З. Гаджиева возглавляла эту структурную единицу, существовавшую под разными названиями, вплоть до своей кончины в 1991 году. В состав созданной Проблемной комиссии изначально входило пять человек: Н. З. Гаджиева, В. П. Нерознак, Г. И. Андреева, А. В. Солнцев и Я. Г. Тестелец.

В августе 1986 года на основе Проблемной комиссии и Группы сравнительно-генетических исследований языков разных семей была образована Лаборатория лингвистической компаративистики. Сотрудниками лаборатории являлись известные учёные: В. К. Журавлёв (1922—2010), Анна А. Зализняк, М. А. Кумахов (1928—2008), В. П. Нерознак, А. В. Солнцев, Я. Г. Тестелец, А. П. Юдакин. Длительное время среди сотрудников лаборатории были С. А. Ромашко, Н. Д. Федосеева, Н. Ю. Бокадорова.

Похоронена на Введенском кладбище (25 уч.).

Семья 
Муж — академик Б. А. Серебренников (1915—1989), брак был бездетным. 
Мать — Софья Дмитриевна Чернихова — специалист по истории Кавказа.

Основные работы 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
  (обл.)

Примечания

Литература 
 Кормушин И. В., Солнцев В. М., Тенишев Э. Р. Нинель Зейналовна Гаджиева: (К 60-летию со дня рождения) // Советская тюркология. 1986. № 6. С. 98-99.
  (в пер,)

Ссылки 
 Институт языкознания РАН — Сектор компаративистики : История 
 Олег Поляков. О женском факторе в лингвистике…

Лингвисты СССР
Востоковеды СССР
Тюркологи СССР
Компаративисты
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники Института языкознания РАН
Члены КПСС
Похороненные на Введенском кладбище
Женщины-лингвисты